Mirandole peut faire référence à plusieurs communes
 Mirandola, Italie
 Mirandol, France
 Mirandela, Portugal
 Mirando, Texas